Indianapolis může být:
 
 Město v americkém státě Indiana
 USS Indianapolis (CA-35) – poslední americká velká válečná loď, která byla za války potopena a také lodí, při jejímž potopení zemřelo nejvíce členů posádky.

Související články 
 Indianapolis Motor Speedway – závodní okruh
 500 mil v Indianapolis – tradiční automobilový závod